

Onomastica 
 Apollonio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone

Nome
 Apollonio – biografo, autore di una Vita di Eschine
 Apollonio – commediografo
 Apollonio (console 460) – console romano
 Apollonio – politico dell'Impero romano d'Oriente, forse da identificare con il console Apollonio
 Apollonio – generale dell'Impero romano d'Oriente, forse da identificare con il console Apollonio
 Apollonio Aristarcheo – grammatico greco alessandrino, uno dei bibliotecari della Biblioteca di Alessandria
 Apollonio Crono – filosofo della scuola megarica
 Apollonio (dieceta) – ministro delle finanze di Tolomeo II Filadelfo
 Apollonio di Afrodisia – storico
 Apollonio di Archia – scultore ateniese
 Apollonio di Atene – scultore del I secolo a.C.
 Apollonio di Calcide – filosofo stoico (II secolo)
 Apollonio di Cizio – medico alessandrino (I secolo a.C.)
 Apollonio di Efeso – scrittore ecclesiastico
 Apollonio di Giovanni (1415 o 1417-1465) – pittore e miniatore italiano
 Apollonio di Perga (262 a.C.-190 a.C.) – astronomo e matematico greco-alessandrino, famoso per le sue opere sulle sezioni coniche
 Apollonio di Tiana (2 – 98) – filosofo e asceta greco
 Apollonio di Tiro – filosofo stoico del I secolo a.C.
 Apollonio di Tralle – scultore del II secolo a.C.
 Apollonio Discolo – grammatico greco del II secolo
 Apollonio Eidographos (... – 175 a.C.) – quinto capo bibliotecario della Biblioteca di Alessandria
 Apollonio Malaco – retore, attivo a Rodi verso la fine del II – I secolo a.C., maestro dell'oratore e uomo politico romano Marco Antonio
 Apollonio Molone (I secolo a.C.) – maestro di retorica greco
 Apollonio Mys – medico romano
 Apollonio Paradossografo
 Apollonio Rodio (295 a.C.-215 a.C.) – poeta e grammatico greco, scolaro di Callimaco e maestro di Eratostene
 Apollonio Sofista (fine I secolo)
 Apollonio Buonfratelli – miniaturista italiano del XVI secolo
 Apollonio – vescovo della città di Brescia e santo della Chiesa cattolica morto nel II o IV secolo

Cognome
 Claudio Apollonio – hockeista su ghiaccio e alpinista italiano
 Elena Apollonio – ex velocista italiana
 Federica Apollonio – giocatrice di curling italiana
 Fulvio Apollonio – giornalista italiano, studioso e scrittore di filatelia e storia postale
 Giorgia Apollonio – giocatrice di curling italiana
 Giuseppe Apollonio – Treviso, 12 novembre 1903) è stato un vescovo cattolico italiano
 Jacopo Apollonio – pittore italiano
 Marina Apollonio – artista italiana, figlio di Umbro
 Mario Apollonio – storico, accademico e antifascista italiano
 Massimo Apollonio – ex ciclista su strada italiano
 Umbro Apollonio – scrittore, critico d'arte e accademico italiano
 Romano Apollonio – alpinista e pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
 Zvest Apollonio – pittore e scenografo sloveno

Pagine correlate 
 Apollonia
 Sant'Apollonio